{{Infobox etappe Ronde van Frankrijk
| naam   = Negende etappe
| datum  = 7 juli
| jaar   = 2013
| van    = Saint-Girons
| naar   = Bagnères-de-Bigorre
| lengte = 168,5
| afbeelding = Tour de France 2013 stage 09.png
| e1     =  Daniel Martin
| e1t    = 4u43'03"
| e2     =  Jakob Fuglsang
| e2t    = z.t.
| e3     =  Michał Kwiatkowski
| e3t    = + 20"
| s      =  Romain Bardet
| e1n    = Wout Poels
| e1np   = 7
| e1nt   = z.t.
| e1b    = Maxime Monfort
| e1bp   = 10
| e1bt   = z.t.
| k1     =  Chris Froome
| k1t    = 36u59'18"
| k2     =  Alejandro Valverde
| k2t    = + 1'25"
| k3     =  Bauke Mollema
| k3t    = + 1'44"
| k1n    = 
| k1np   = 
| k1nt   = 
| k1b    = Maxime Monfort
| k1bp   = 21
| k1bt   = + 7'55"
}}

De negende etappe van de Ronde van Frankrijk 2013''' werd verreden op 7 juli 2013 en gaat van Saint-Girons naar Bagnères-de-Bigorre over een afstand van 168,5 km.

Parcours 
Het is een bergrit met vier beklimmingen van de eerste categorie en een van de tweede categorie. De etappe heeft een tussensprint op 73 km bij Bagnères-de-Luchon.

Verloop 
Aan het begin van de rit volgt al de Col de Menté. Peter Kennaugh valt hier in het ravijn, maar kan gelukkig verder. Chris Froome verliest al snel al zijn ploegmaats in het peloton. Ook zijn luitenant Richie Porte heeft al vroeg moeten afhaken. De Belgen laten zich zien in de etappe. Thomas De Gendt komt eerste boven op de Col de Peyresourde en ook Jan Bakelants en Bart De Clercq rijden mee in de aanval. Bij aanvang van de slotklim, de Hourquette d'Ancizan troept alles weer samen. In het peloton der favorieten zitten dan nog 4 Nederlanders, Bauke Mollema, Laurens ten Dam, Robert Gesink en Wout Poels en 1 Belg, Maxime Monfort. Op de Hourquette d'Ancizan rijden Jakob Fuglsang en Daniel Martin weg. Martin wint de etappe uiteindelijk. De groep der favorieten eindigt op 20 seconden. Door het wegvallen van Richie Porte in de top tien, schuiven Mollema en ten Dam op naar plaatsen drie en vier. Maxime Monfort is de eerste Belg op de 21ste plaats.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave 
  Rohan Dennis (Team Garmin-Sharp) - niet gestart
  Michael Schär (BMC Racing Team) - niet gestart: schouderblessure
  Benjamín Noval (Team Saxo-Tinkoff) - opgave: vingerblessure
  José Iván Gutiérrez (Team Movistar) - opgave
  Vasil Kiryjenka (Sky ProCycling) - buiten tijd

Externe links
 De route van de 9e etappe op www.letour.fr

09
Ronde van Frankrijk 201309
Sport in Hautes-Pyrénées